Танец чёрных тетеревов (, на ) является традиционным шотландским танцем, характерным для северо-западной части Шотландии и внешних гебридских островов. Танец символизирует весенние брачные игры и драки самцов чёрных тетеревов, — «токование», используемое для отпугивания соперника и привлечения самок.
По другой версии, описанной в книге «Hebridean Dances: Dannsa nan Eileanach», танец представляет собой пантомиму уток и тетеревов. Когда каждая пара, уток или тетеревов, танцуют с друг другом, они становятся легкой добычей охотника. В качестве подтверждения своих слов, автор книги приводит в пример текст старой песни на гэльском языке:

Ruidhle na coileach dhubha

's dannsaidh na tunnagan

Ruidhle na coileach dhubha

Air a' bhruthaich shios ud.

Танец рассчитан на две пары, стоящих друг напротив друга. Танцоры, символизирующие уток и тетеревов стоят по диагонали относительно друг друга.
Танец исполняют на традиционных шотландских вечеринках, — céilidh и праздниках.

Примечания 

Танцы Шотландии
Традиционные танцы